Новома́рковка () — село у складі Єрейментауського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт Новомарковського сільського округу.

Населення — 1826 осіб (2009; 2140 у 1999, 2462 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 39 %;
 казахи — 28 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Єрейментауського району
Села Акмолинської області